Мел Родригес (; род. 12 июня 1973) — американский актёр, известность принесла ему роль Пэтси Де Ла Серда в комедии HBO «Старость — не радость», и роль Тодда в комедии «Последний человек на Земле» телекомпании FOX. Другие известные роли, это Марко в телесериале «Лучше звоните Солу» телеканала АМС.

Биография 
Родригес родился в Майами, штат Флорида, и вырос в районе Маленькая Гавана. Он занимался боксом, пока его учитель в средней школе не вывел на путь актёрской карьеры, сначала он выступал в главной роли в пьесе «Внутренний круг». Он окончил среднюю школу и сумел получить стипендию, которую он использовал, чтобы окончить Перчейз-колледж. После его окончания, Родригес остался в деревне Перчейз, время от времени посещал Нью-Йорк, чтобы выступать на сцене. Его первая роль на экране была в 1999 году в эпизоде юридической драмы телесериала Закон и порядок. Затем Родригес переехал в Лос-Анджелес, более занялся карьерой в киноиндустрии, чем на сцене. Его первая роль в полнометражном фильме была в 1999 году в комедии «Wirey Spindell». Он достиг своего прорыва, снявшись в роли Фрэнка в комедии «Джордж Лопес» в 2002 году.

Он имел краткую роль офицера Моралес в 2002 году в фильме «Комната страха», и также снимался в «Маленькая мисс Счастье» (2006) в роли офицера Мартинеса. В настоящее время регулярно снимается в сериале «Последний человек на Земле».

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США